Zavala – miejscowość w Bośni i Hercegowinie
 Zavala – miejscowość w Mozambiku